Weatherly ist der Familienname folgender Personen:
 Jim Weatherly (1943–2021), US-amerikanischer Singer-Songwriter
 Joe Weatherly (1922–1964) US-amerikanischer NASCAR-Rennfahrer
 Michael Weatherly (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler
 Shawn Weatherly (* 1959), US-amerikanische Schauspielerin und Schönheitskönigin
 Ulysses G. Weatherly (1865–1940), US-amerikanischer Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler

Weatherly steht zudem für:
 Weatherly (Pennsylvania), Ort in den USA
 Weatherly International, Bergbauunternehmen

Siehe auch:
 Weatherley